Lipnik se poate referi la:

Polonia

Lipnik, Bielsko-Biała
Lipnik, Gmina Grajewo
Lipnik, Gmina Szczuczyn
Lipnik, Łomża
Lipnik, Voievodatul Łódź
Lipnik, Voievodatul Polonia Mică
Lipnik, Subcarpatia
Lipnik, Opatów
Lipnik, Pińczów
Lipnik, Staszów
Lipnik, Silezia
Lipnik, Pomerania
Lipnik, Warmia-Masuria
Lipnik, Pomerania de Vest

Cehia
 Lipník nad Bečvou, orășel din regiunea Olomouc, Cehia
 Lipník, Mladá Boleslav, sat din Bohemia Centrală, Cehia

Slovacia

 Lipník, Prievidza, sat din regiunea Trenčín
 Malý Lipník, sat din regiunea Prešov
 Veľký Lipník, sat din regiunea Prešov

Altele

 Lipnik, Gacko, sat din comuna Gacko, Herțegovina
 Lipnik, Razgrad, sat din comuna Razgrad, Bulgaria
 Lipnik, Trebnje, sat din comuna Trebnje, Slovenia